Еди се може односити на:
Еди (По), насељено место у Француској у префектури По департмана Атланстски Пиринеји..
Еди (Атлантски Пиринеји), насељено место у Француској у префектури Бајон департмана Атлантски Пиринеји.
Еди (филм), амерички филм са Вупи Голдберг у главној улози.
Еди (маскота), маскота британске групе Ајрон Мејден.